Ома:
 Ома — река в России, протекает по территории Ненецкого автономного округа.
 Ома — село в России, находится на территории Ненецкого автономного округа.
 Ома — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Аомори.
 Ома — район в Северной Ирландии.
 Ома — столица одноименного района в Северной Ирландии.
 «ОМА» — студийный альбом Ирины Билык (2000).